Портсмут — изначальное значение Портсмут — город в Англии, который является родным городом футбольного клуба «Портсмут».

Существует ещё ряд мест с названием Портсмут:

Канада:
 Портсмут (посёлок; теперь часть Кингстон, Онтарио)

Доминика:
 Портсмут (Доминика), второй по величине город страны

США:
 Портсмут (Северная Каролина)
 Портсмут (Нью-Гэмпшир)
 Судостроительные верфи Портсмута (база ВМС США, тут был подписан Портсмутский мирный договор)
 Портсмут (Огайо)
 Портсмут (Род-Айленд)
 Портсмут (Виргиния)
 Острова Портсмут, Северная Каролина
 Сквер Портсмут, Сан-Франциско
 Portsmouth NSY